Albert Corbeau ali krajše Bert Corbeau, kanadski profesionalni hokejist, * 9. februar 1894, Penetanguishene, Ontario, Kanada, † 2. september 1942. 

Igral je na položaju branilca za NHL moštva Montreal Canadiens, Hamilton Tigers in Toronto St. Patricks. V ligi NHL je skupaj igral 10 sezon.

Kariera
Prvi večji klub, v katerem je Corbeau zaigral, je bil Montreal Canadiens. Vanj je prišel leta 1914 in odigral tri sezone v ligi National Hockey Association. Leta 1916 je z njim tudi osvojil Stanleyjev pokal. S klubom je sodeloval še pet sezon v ligi NHL. Leta 1919 je igral v finalu Stanleyjevega pokala, a pokala ni osvojil, ker so finale po petih tekmah odpovedali zaradi izbruha španske gripe. Leta 1922 se je pridružil moštvu Hamilton Tigers in zanj v eni sezoni prispeval 10 golov in 4 podaje. Po sezoni se je preselil v moštvo Toronto St. Patricks, v katerem je ostal do leta 1927, ko se je preselil v CPHL moštvo Toronto Ravinas. Kariero je zaključil v še enem CPHL klubu, klubu London Panthers.

Pregled kariere

|-
| Halifax Crescents
| MPHL
| 13/14
|
| 22
| 5
| 0
| 5
|
| 31
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHA
| 14/15
|
| 18
| 1
| 1
| 2
|
| 35
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHA
| 15/16
|
| 23
| 7
| 0
| 7
|
| 134
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 15/16
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 35
|-
| Montreal Canadiens
| NHA
| 16/17
|
| 19
| 9
| 5
| 14
|
| 103
|
| 2
| 2
| 0
| 2
| 
| 9
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 16/17
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| 0
| 13
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 17/18
|
| 21
| 8
| 8
| 16
|
| 41
|
| 2
| 1
| 1
| 2
| 
| 11
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 18/19
|
| 16
| 2
| 3
| 5
|
| 51
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| 
| 17
|-
| Montreal Canadiens
| Stanleyjev pokal
| 18/19
|
| 
| 
| 
| 
|
| 
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| 
| 3
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 19/20
|
| 23
| 11
| 6
| 17
|
| 65
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 20/21
|
| 24
| 11
| 2
| 13
|
| 86
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 21/22
|
| 22
| 3
| 7
| 10
|
| 26
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Hamilton Tigers
| NHL
| 22/23
|
| 21
| 10
| 4
| 14
|
| 22
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 23/24
|
| 24
| 8
| 6
| 14
|
| 55
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 24/25
|
| 30
| 4
| 6
| 10
|
| 74
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 10
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 25/26
|
| 36
| 5
| 5
| 10
|
| 121
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 26/27
|
| 41
| 1
| 2
| 3
|
| 88
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Toronto Ravinas
| Can-Pro
| 27/28
|
| 41
| 5
| 2
| 7
|
| 112
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 10
|-
| London Panthers
| Can-Pro
| 28/29
|
| 9
| 0
| 0
| 0
|
| 16
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 390
| bgcolor="#7FFF00" | 90
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 1060
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 27
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 4
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 108
|}

Dosežki
Zmagovalec Stanleyjevega pokala (s klubom Montreal Canadiens) - 1915/16

Zunanje povezave
 
 
 

Kanadski hokejski branilci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Halifax Crescents
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti Hamilton Tigers
Hokejisti Toronto St. Patricks
Hokejisti Toronto Ravinas
Hokejisti London Panthers